Steven Lorentz (né le  à Kitchener, Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Petes de Peterborough || LHO || 64 || 7 || 11 || 18 || 18 || 11 || 2 || 0 || 2 || 0
|- 
| 2014-2015 || Petes de Peterborough || LHO || 59 || 16 || 21 || 37 || 15 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2015-2016 || Petes de Peterborough || LHO || 58 || 23 || 25 || 48 || 27 || 7 || 2 || 3 || 5 || 0
|- 
| 2016-2017 || Petes de Peterborough || LHO || 66 || 29 || 32 || 61 || 37 || 12 || 9 || 7 || 16 || 0
|-
| 2017-2018 || Everblades de la Floride || ECHL || 62 || 12 || 23 || 35 || 34 || 19 || 5 || 5 || 10 || 12
|-
|2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2018-2019 || Everblades de la Floride || ECHL || 22 || 10 || 18 || 28 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH || 29 || 3 || 6 || 9 || 23 || 12 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2019-2020 || Checkers de Charlotte || LAH || 61 || 23 || 23 || 46 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 45 || 2 || 6 || 8 || 8 || 11 || 0 || 3 || 3 || 4
|- 
| 2021-2022 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 67 || 8 || 5 || 13 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 17

| 112 || 10 || 11 || 21 || 16 || 16 || 0 || 3 || 3 || 21

Références 

Naissance en avril 1996
Naissance à Kitchener
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline